Kalter ist die Kurzform für Fischkalter, ein Aufbewahrungsbecken für Lebendfische (nach dem Fang und vor dem Verzehr)

Kalter ist der Familienname folgender Personen:
 Joseph Kalter (1780–1834), Maler und Zeichenlehrer in Breslau
 Ludwig Kalter (1909–1995), tätig in der Suchthilfe, Gründer zahlreicher Kliniken
 Sabine Kalter (1889–1957), österreichische Opernsängerin (Mezzosopran, Alt)
 Stefan Kalter (* 1960), deutscher Fußballspieler 

Siehe auch:
 Kalter-Haus